Àngels Moreno i Vercher (Gandia, 1939), escriptora valenciana
 Àngels Moreno Gutiérrez  (València, 1993). metgessa i poetessa valenciana